Levoncourt (Alto Reno)
Levoncourt (Meuse)

Desambiguações de topônimos